

Nemesek és politikusok
Thomas Butler, Cahir első bárója (?–1558), ír nemes
Thomas Butler, Cahir második bárója (1568–1626/7)
Thomas Butler, Cahir harmadik bárója ír nemes
Thomas Butler, Dunboyne első bárója ír nemes
Thomas Butler (1785–1847), louisianai kongresszus tag
Thomas Butler (1875–1937), a Tasmán parlament tagja

Sportolók

Thomas Butler (1871–?), olimpiai ezüstérmes brit kötélhúzó
Thomas Butler (1981), ír labdarúgó
Charles Thomas Butler, (1932) olimpiai bronzérmes amerikai bobozó
Tom Butler (?–1923) angol labdarúgó 
Tom Butler (1902–?) ír hurlingező 
Tommy Butler (1951) ír hurlingező 
Tommy Butler (1918) angol labdarúgó